Pandur je lahko:
 pandur (vojak)
 pandur (stražar)
 LKOV Pandur
 Pandur I 6x6
 Pandur II 8x8
 Pandur (igra)
 Pandur (priimek)